Гиршман — фамилия:

 Гиршман, Анри-Луи (, 1872—1961) — французский композитор.
 Гиршман, Владимир Осипович (1867—1936) — русский купец и меценат, собиратель живописи и антиквариата, благотворитель Московского художественного театра.
 Гиршман, Леонард Леопольдович (1839—1921) — русский профессор медицины, глазной хирург, основатель Глазной клиники Харьковского университета.
 Гиршман, Михаил Моисеевич (1937—2015) — советский и российский литературовед.
 Гиршман, Роман Михайлович (1895—1979) — французский археолог российского происхождения.
 Гиршман, Яков Моисеевич (1913—1990) — советский музыковед, основатель теоретико-композиторского факультета Казанской консерватории.

Псевдонимы 
 Аркадьев, Аркадий Семёнович (настоящая фамилия Гиршман, 1899—1966) — советский артист балета.
 Оленин, Борис Юльевич (настоящая фамилия Гиршман, 1903—1961) — советский актёр и театральный режиссёр.

Примечания